

Accezioni comuni
Sacco – contenitore per materiali sfusi

Geografia
Sacco – comune della provincia di Salerno
Sacco – fiume del Lazio
Sacco Pastore – zona urbanistica 4h del IV Municipio del comune di Roma
Valle del Sacco – vallata compresa tra i Monti Ernici ed i Monti Lepini in provincia di Frosinone
Borgo Sacco – sobborgo di Rovereto

Medicina
Sacco vitellino – primo elemento visibile nel sacco gestazionale durante la gravidanza
Sacco lacrimale – serbatoio localizzato nella fossa lacrimale

Persone 
Andrea Sacco – cantante e musicista italiano
Catone Sacco - giurista italiano
Ciro Alessandro Sacco – esperto italiano di giochi di ruolo 
Clem Sacco – cantautore italiano
Danilo Sacco – cantante italiano
Gerardo Sacco – orafo calabrese
Giulietta Sacco  – cantante italiana
Italo Mario Sacco – avvocato, parlamentare e docente universitario italiano
Luigi Sacco – medico italiano
Luigi Sacco – crittanalista e generale italiano
Raffaele Sacco – poeta e scrittore italiano
Rodolfo Sacco – giurista italiano
Scipione Sacco – pittore italiano
Sacco e Vanzetti – anarchici italiani arrestati, processati e giustiziati negli Stati Uniti

Tecnica militare
Sacco – azione militare finalizzata al bottino e a generare scompiglio
Muratura a sacco – antica tecnica di costruzione delle mura esterne, usata principalmente per opere di fortificazione e difesa e nell'edilizia rurale

Altro
 Sacco – cognome italiano
 Casa Sacco - edificio di Pavia
Poltrona Sacco – oggetto di design  
Sacco edilizio – per estensione, aggressivi comportamenti speculativi, in campo economico-edilizio, spesso al di fuori della legalità, con conseguenze distruttive sulle risorse storico-ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio
 Sacco – attrezzo usato dai pugili
De Sacco – casato che ha regnato in Mesolcina (Canton Grigioni)
Ospedale Luigi Sacco – nosocomio di Milano